Skovby kan henvise til flere stednavne:
 Skovby (Ærø) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn
 Skovby (Engestofte Sogn) – en bebyggelse i Engestofte Sogn
 Skovby (Errindlev Sogn) – en bebyggelse i Errindlev Sogn
 Skovby (Ikast-Brande og Herning Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fonnesbæk Sogn, Gjellerup Sogn og Ikast Sogn – Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune
 Skovby (Gundslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gundslev Sogn
 Skovby (Hvirring Sogn) – en bebyggelse i Hvirring Sogn
 Skovby (Lysabild Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lysabild Sogn
 Skovby (Nørre Vium Sogn) – en bebyggelse i Nørre Vium Sogn
 Skovby (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlv i Skovby Sogn i Nordfyns Kommune
 Skovby – en bebyggelse og et ejerlav i Skovby Sogn i Skanderborg Kommune
 Skovby (Vedsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vedsted Sogn
 Skovby (Vigsnæs Sogn) – en bebyggelse i Vigsnæs Sogn

 Tyskland
 Skovby (Slesvig) – en kommune i Slesvig-Holsten
 Skovby (Svans) – en landsby på halvøen Svans i det østlige Sydslesvig